Новгородско-норвежский договор 1326 года — первый письменный договор «о вечном мире сроком на 10 лет», заключённый между Новгородской республикой и норвежцами, колонизировавшими Финнмарк (современная Норвегия тогда часть единого государства Шведского королевства).

Договор от Великого Новгорода подписали новгородцы архиепископ Моисей, посадник Варфоломей Юрьевич и тысяцкий Остафий Дворянинец, а от имени шведско-норвежского короля Магнуса II Эрикссона член королевского совета Хокон Эгмундарсон.

Предыстория 
Интересы шведов (свеи), норвежцев и русских столкнулись к началу XIII века при освоении Кольского полуострова и Карелии. Кроме этого здесь уже проживали представители автохтонных племён финно-угорских народов, не имевших чётких территориальных границ проживания и государственных образований — финны, карелы, саамы и прочие. Поэтому появилась острая необходимость разграничения если не территорий, то хотя бы географических сфер влияния.

Договор был подписан 3 июня 1326 года в Великом Новгороде. Договор теоретически подтвердил законность границы, установленной ещё при Александре Невском в 1251 году, которая к тому времени нередко нарушалась норвежцами, стремившимися к богатым рыбным промыслам в восточных регионах Баренцева моря. Стороны договорились о свободе торговли для купцов обоих государств, Норвегии (тогда часть Шведского королевства) и Новгородской республики. Договор был подписан от имени норвежского короля Магнуса II Эрикссона членом королевского совета Хоконом Эгмундарсоном, от Великого Новгорода договор подписали архиепископ Моисей, посадник Варфоломей Юрьевич и тысяцкий Остафий Дворянинец.

Чёткие границы в современном их состоянии, однако, были утверждены лишь в начале XIX века, после возвращения русских земель и присоединения к Российской империи Финляндии, а до этого фактически разграниченными оставались лишь подати того или иного племени саамов, которые были обложены данью соответствующей метрополии. Полукочевой образ жизни саамов приводил зачастую и к тому, что данью они облагались дважды и даже трижды (русской, шведской, а позднее и норвежской сторонами; смотрите статью Двоеданство).

Примечательные факты 
Редкий случай в истории — этот договор соблюдался значительно дольше срока его действия. Исключением за первые полвека стал набег русских в отместку за нападение шведов в 1349 году (тогда Швецией и Норвегией правил один король, и русские не делали различия между ними).

См. также 
 Ореховский договор
 Договор Новгорода с Готским берегом и немецкими городами

Литература 
 Беляев И. Д., История Новгорода Великого от древнейших времён до падения. — ., 1866.
 Исаев М. М., Уголовное право Новгорода и Пскова XIII—XV вв. // Труды научной сессии ВИЮН 1—6 июня 1946 г. — М., 1948.

Ссылки 
 Текст договора на сайте «Восточная литература»
 Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С. Н. Валка. 1949 год

Баренцево море
Международные договоры Швеции
Международные договоры Норвегии
Международные договоры Новгородской республики
Новгородская республика
Российско-норвежские отношения
Договоры по алфавиту
Международные договоры XIV века
1326 год